Элияху Бейт-Цури (10 февраля 1922 — 22 марта 1945) — член еврейской подпольной организации «ЛЕХИ», один из убийц британского политика, министра по делам Ближнего Востока Уолтера Эдварда Гиннесса.

Биография 
Родился Элияху в 1922 году в Тель-Авиве. Учился в гимназии «Бальфур» и Еврейском университете в Иерусалиме. Присоединился к подпольной военной организации «Иргун», но потом перешёл в «Лехи».

6 ноября 1944 года вместе с Элияху Хакимом участвовал в убийстве лорда Эдварда Гиннесса (барона Мойна) в Гезире, пригороде Каира. С места покушения они пытались скрыться на велосипедах, но были схвачены египетской полицией. Двадцатилетние юноши не стали отстреливаться от полицейских, поскольку, по их мнению, те — в отличие от лорда Мойна — не были ни в чем повинны.

Приговор и казнь 

В суде Элияху Бейт-Цури произнёс речь, которая показывала его как «борца за свободу своего народа, а не как ярого сиониста», чем заработал поддержку даже египетского общественного мнения.

Они оба не протестовали против предъявленного обвинения, но заявили в зале суда: «Мы боремся за свободу… Если мы и взялись за оружие, то только потому, что другого выхода не было». Главный раввин Египта, который провел с приговорёнными ночь перед казнью, впоследствии рассказал, что они до конца сохраняли спокойствие.

22 марта 1945 года Элияху Бейт-Цури и Элияху Хаким были казнены англичанами через повешение.

В 1975 году их прах был доставлен в Израиль и захоронен на горе Герцля в Иерусалиме.

Ссылки 
 Дов Шперлинг. 
 
 Исраэль Эльдад К годовщине гибели Элияѓу Бейт-Цури и Элияѓу Хакима 
 Траурная церемония по бойцам «ЛЕХИ»
 Англо-еврейская война 1938-1948 
 Э. Блокчейн. Последние евреи, повешенные англичанами

Примечания

См. также 
 Лехи
 Иргун

Члены «Иргуна»
Члены «Лехи»
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 10 февраля
Родившиеся в Тель-Авиве
Родившиеся в 1922 году
Умершие в Каире
Умершие 22 марта
Казнённые за убийство
Повешенные в Египте
Похороненные на горе Герцля
Казнённые в 1945 году